Kabinett Jazenjuk steht für: 

 Kabinett Jazenjuk I, von Februar 2014 bis Dezember 2014
 Kabinett Jazenjuk II, Dezember 2014 bis April 2016